

Атамекен — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Атамекен — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Атамекен — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Атамекен — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Атамекен — село, Мунайлинський район, Мангістауська область
 Атамакен — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Атамекен — аул, Таскалинський район, Західноказахстанська область